Toderaș, sau Todiraș:
 Arsenie Toderaș (* 1983, Chișinău), cântăreț de pop-dance
 Ion Toderaș (* 1948, Republica Moldova), județul Sibiu, un specialist în domeniul zoologiei
 Râu
 Pârâul lui Toderaș, un curs de apă, afluent al râului Sibiel

Todiraș 
 Alexandru-Dan Todiraș
 Ioan Todiraș (* 1956), un deputat român (ales în municipiul București)

Nume de familie românești